Eißel oder auch Eissel bezeichnet verschiedene Ortschaften:

 Eißel (Thedinghausen)
 Eissel, eine zu Verden (Aller) gehörende Ortschaft, gehört zum Stadtteil Dauelsen

Eißel ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Eißel (* 1941), deutscher Politikwissenschaftler